Фёдор Зино́вьев:
 Зиновьев, Фёдор Михайлович (1868—?) — депутат Государственной думы I созыва от Воронежской губернии.
 Зиновьев, Фёдор Иванович (1901—1981) — Герой Советского Союза.